(2763) Джинс () — астероид из группы главного пояса. Его открыл 22 июня 1982 года американским астрономом Эдвардом Боуэллом в обсерватории Андерсон Меса и назван в честь британского физика, астронома и математика Дж. Х. Джинса.

См. также 
 Список астероидов (2701—2800)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, названные в честь людей
Астероиды, открытые Эдвардом Боуэллом